Mutamento – metamorfosi di un essere
Mutamento – in filosofia
Mutamento – in sociologia
Mutamento – in linguistica
Mutamento – in genetica
Mutamento – album di Maler del 2010